Бааде () — немецкая фамилия:

 Бааде, Брунольф (1904—1969) — немецкий инженер, специалист по стреловидному крылу, бывший главный конструктор заводов Юнкерса.
 Бааде, Вальтер (1893—1960) — немецкий астроном.
 Бааде, Кнут Андреессен (1808—1879) — норвежский живописец-маринист.
 Бааде, Фриц (1893—1974) — немецкий экономист, социал-демократ.
 Бааде, Эрнст-Гюнтер (1897—1945) — немецкий генерал-лейтенант.

Топонимы:
 Бааде  — кратер на видимой стороне Луны.

См. также 
 Окно Бааде